Friedrich Latendorf ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Latendorf (Philologe) (Johann Friedrich Theodor Latendorf; 1831–1898), deutscher Lehrer und Philologe
 Friedrich Latendorf (Maler) (1866–1935), deutscher Maler

Siehe auch:
 Fritz Latendorf (1924–2000), deutscher Politiker (CDU)